Scheidemantel ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Christian Gottlieb Scheidemantel (1735–1796), deutscher Arzt und Pionier der Medizinischen Psychologie
 Heinrich Gottfried Scheidemantel (1739–1788), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer

 Johann Jakob Scheidemantel (1734–1777), der erste lutherische Pfarrer in Prilipcze und in Warschau
 Julius Friedrich Scheidemantel (1806–1891), deutscher Jurist und Mitglied der Bayerischen Abgeordnetenkammer
 Karl Scheidemantel (1859–1923), deutscher Opernsänger, Regisseur und Operndirektor
 Eduard Scheidemantel (1862–1945), deutscher Philologe und Literaturhistoriker

Scheidemantel ist Bestandteil folgender Firmennamen:
 A.G. für Chemische Produkte, vormals Dr. H. Scheidemantel, Berlin W 7, Fabrik für Leimprodukte (Knochenleim)

Siehe auch:
 Scheidmantel